|}

Yamishibai znane również jako Yami shibai to japoński serial animowany wzorowany na kamishibai. 

Główną rolę, rolę kamishibaiyi, odgrywa Kanji Tsuda.

Odcinki

Sezon 1

Sezon 2

Sezon 3

Sezon 4

Sezon 5

Sezon 6

Sezon 7

Sezon 8

Zobacz też 

 Legenda miejska
 Japoński folklor

Przypisy